Ok-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Ok-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan, 
 Ok-dong, Andong, stadsdel i Andong, Norra Gyeongsang,